Eliza  Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Eliza  Creek (Williams River), Nebenfluss des Williams River (Gilliat River) in Queensland
 Eliza  Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer River (Mitchell River) in Queensland